Комики (фильм, 1954) — фильм Хуан Антонио Бардем
 Комики (фильм, 1990) — фильм Нери Паренти
 Комики (фильм, 1996) — фильм Джон Эрман
 Комики (фильм, 2009) — фильм Марта Аррибас
 Комики 2 (фильм) — продолжение фильма Комики, режиссёр Нери Паренти, снят в 1992 году